À l'Ouest, rien de nouveau peut désigner :
 À l'Ouest, rien de nouveau (Im Westen nichts Neues), un roman allemand d'Erich Maria Remarque, publié en 1929 ;
 Plusieurs films adaptés de cette œuvre de Remarque :
 À l'Ouest, rien de nouveau (All Quiet on The Western Front), un film américain de Lewis Milestone, sorti en 1930,
 À l'Ouest, rien de nouveau (All Quiet on The Western Front), un téléfilm américain de Delbert Mann, sorti en 1979,
 À l'Ouest, rien de nouveau (Im Westen nichts Neues), un film germano-américano-britannique d'Edward Berger, sorti en 2022.